

Persone
 Bob Nardella (1968) – ex hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato italiano
 Dario Nardella (1975) – politico italiano, deputato e sindaco di Firenze
 Evemero Nardella (1878-1950) – compositore e cantante italiano
 Agostino Nardella (1815-1861) – brigante italiano

Pagine correlate
 Nardelli
 Nardello